Harry Abbott is de naam van:

 Harry Frederick Abbott, honkbalspeler
 Engels voetbalspelers

 Harry Abbott (1883), voetballer voor de Bolton Wanderers
 Harry Abbott (1895), doelman, speelde meer dan 200 Football League-wedstrijden